De Grand Prix-wegrace van San Marino 2017 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 10 september 2017 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Fabio Quartararo en Jesko Raffin kregen respectievelijk 2,5 en 4,1 seconden straftijd omdat zij beiden buiten de limieten van de baan kwamen en hierbij voordeel behaalden. Dominique Aegerter had oorspronkelijk de race gewonnen, maar werd een maand later gediskwalificeerd nadat er illegale olie in zijn motor was gevonden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
San Marino